

Plaats

Verenigde Staten
Springfield (Colorado)
Springfield (Florida)
Springfield (Georgia)
Springfield (Illinois) (hoofdstad van de staat)
Springfield (Kentucky)
Springfield (Louisiana)
Springfield (Massachusetts)
Springfield (Michigan)
Springfield (Minnesota)
Springfield (Missouri)
Springfield (Nebraska)
Springfield (New Jersey)
Springfield (Ohio)
Springfield (Oregon)
Springfield (Pennsylvania)
Springfield (South Carolina)
Springfield (South Dakota)
Springfield (Tennessee)
Springfield (Vermont)
Springfield (Virginia)

Elders
Springfield (Belize), plaats in Belize
Springfield (Canada), plaat in de Canadese staat Manitoba
Springfield (Essex), civil parish
Springfield (Nieuw-Zeeland), plaats op het Zuidereiland, Nieuw-Zeeland
Springfield (Queensland), plaats in de Australische deelstaat Queensland
Springfield (Schotland), plaats in Fife, Schotland

Fictief
Springfield (fictieve plaats), fictieve stad in de tekenfilmserie "The Simpsons"

Overig
Springfield (kleding), kledingwinkel
Springfield (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
Springfield (wapenfabrikant), wapenfabrikant
Springfield M1903, Amerikaans sluipschuttersgeweer uit de Tweede Wereldoorlog

Zie ook
Dusty Springfield, Engels popzangeres